King William's Town è una città della Provincia del Capo Orientale in Sudafrica, sulle rive del fiume Buffalo.

È famosa per essere la città natale di Stephen Biko, fondatore del Black Consciousness Movement.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della provincia del Capo Orientale